La Nationalliga A 1994/95 fue la 98.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Temporada regular

Grupo por el título

Grupo por el ascenso/descenso

Referencias 
 RSSSF

1995
Fútbol en 1994
Fútbol en 1995
Suiza en 1994
Suiza en 1995